Прутцков — русская фамилия. Известные носители:

 Прутцков, Владимир Григорьевич (псевдоним Владимир Кашаев; 1940—1991) — русский советский писатель-сатирик, поэт-песенник.
 Прутцков, Григорий Владимирович (род. 1970) — российский журналист и педагог, доцент журфака МГУ, сын В. Г. Прутцкова.

См. также 
 Пруцков, Никита Иванович (1910—1979) — русский советский литературовед
 Пруц (значения)